

Sources 
 .

Nantes-Orléans - Saintes